A final do evento dos 50 m livre masculino nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi realizada no Rio de Janeiro, Brasil, em 22 de julho de 2007.

Medalhistas

Resultados

Notas

Referências
For the Record, Swimming World Magazine, September 2007 (p. 48+49)
agendapan

50 m livre masculino